Eeckhout ist der Familienname folgender Personen:

 Gerbrand van den Eeckhout (1621–1674), niederländischer Maler
 Jakob Josef Eeckhout (1793–1861), belgischer Maler
 Niko Eeckhout (* 1970), belgischer Radrennfahrer
 Tom Eeckhout (* 1989), belgischer Singer-Songwriter, bekannt als Tom Dice
 Victor Eeckhout (1821–1879), belgischer Maler

Siehe auch:
 Albert Eckhout (* um 1607; † 1665 oder 1666), niederländischer Maler